Davis [dejvis] může znamenat:

příjmení
 viz Davis (příjmení)

křestní jméno
 Davis Guggenheim – americký režisér
 Davis Love III – americký profesionální golfista

místní název
 Davis (Kalifornie) – město v Kalifornii (USA)
 Davis County (Utah) – okres v Utahu (USA)
 Davis County (Iowa) – okres v Iowě (USA)
 Davis Mountains – pohoří v západní části Texasu
 Davisův průliv – mezi Grónskem a Baffinovým ostrovem v Atlantském oceánu
 Davis-Monthanova letecká základna – americká letecká základna nedaleko města Tucson, Arizona

jiný význam
 Davis (automobil) – americký výrobce tříkolových automobilů, působící v letech 1947 – 1949
 Davis Cup – Davisův pohár – tenisová soutěž reprezentačních družstev mužů pořádaná každoročně Mezinárodní tenisovou federací
 Historie Davis Cupu
 V nitru Llewyna Davise (Inside Llewyn Davis) – dramatický film napsaný a režírovaný Joelem a Ethanem Coenovými